Турнір другої ліги третього чемпіонату України з футболу 1993–1994 проводився з 17 серпня 1993 по 2 липня 1994 року.

Учасники турніру 
У турнірі другої ліги чемпіонату України брали участь 22 команди:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що минулого чемпіонату виступали в перехідній лізі.

Перед початком сезону команда «Дружба» (Бердянськ) представляла село Осипенко Бердянського району.

Перед початком сезону команда «Нива-Борисфен» (Миронівка) була розділена на два клуби: «Борисфен» (Бориспіль) і «Нива» (Миронівка).

Перед початком сезону команда «Медіта» носила назву на «Прометей».

Після першого кола змінили назви команди:
 «Борисфен» (Бориспіль) на ФК «Бориспіль»;
 «Вагонобудівник» (Стаханов) на «Шахтар»;
 «Войковець» (Керч) на «Металург»;
 «Зірка» (Кіровоград) на «Зірка НІБАС».

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 1993—1994: перехідна ліга
 Кубок України з футболу 1993—1994
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1993—1994

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 3-й чемпионат Украины-1993/94 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1993–1994 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1993-94 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)

1993 у футболі
1994 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
1993 в українському спорті
1994 в українському спорті